Ashleigh Barty a fost campioana en-titre, dar și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist în martie 2022.

Elena Rîbakina a câștigat primul titlu de Grand Slam, învingându-o în finală pe Ons Jabeur cu 3–6, 6–2, 6–2. Rîbakina a devenit primul jucător kazah care a câștigat un titlul de simplu într-un turneu de Grand Slam și a treia jucătoare reprezentând o națiune asiatică care a câștigat Grand Slam după Li Na (China) și Naomi Osaka (Japonia). 

Numărul unu mondial, Iga Świątek, a intrat în turneu cu o serie de 35 de victorii consecutive, datând de la Qatar Open 2022. Ea a extins această serie la 37 înainte de a pierde în fața Alizé Cornet în runda a treia. A fost al cincilea meci pierdut a lui Świątek în acest sezon și primul de la Dubai. Este la egalitate pentru a 12-a cea mai lungă serie din Open Era.

Pentru a doua oară în carieră, Cornet a învins nr. 1 mondial în runda a treia de la Wimbledon, învingând-o anterior pe Serena Williams în 2014. Cu cea de-a 62-a apariție consecutivă pe tabloul principal al unui major, Cornet a egalat recordul din toate timpurile a lui Ai Sugiyama. 

Serena Williams a primit un wild card pentru a juca în turneu, făcându-și revenirea în sport după aproape un an din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă suferită la același turneu. Ea a concurat pentru a câștiga al 24-lea titlu major la simplu, dar a fost eliminată în prima rundă de Harmony Tan.

Derularea turneului

Prima săptămână

Poloneza Maja Chwalinska, americanca Catherine Harrison, japoneza Mai Hontama, elvețiana Ylena In-Albon, britanicele Sonay Kartal și Yuriko Miyazaki și medaliata cu bronz olimpic Laura Pigossi din Brazilia și-au făcut debutul pe tabloul principal al unui Grand Slam. Italiana Martina Trevisan (la a 9-a apariție), brazilianca Beatriz Haddad Maia (la a 9-a apariție), ucraineanca Anhelina Kalinina (la a 7-a apariție) și americanca Shelby Rogers (la a 29-a apariție) au devenit cap de serie la Grand Slam pentru prima dată. La turneu au participat șapte adolescente: Coco Gauff și NaNastasja Schunk, în vârstă de 18 ani, și Clara Tauson, Emma Răducanu, Zheng Qinwen, Diane Parry și Marta Kostiuk, în vârstă de 19 ani. Patru jucătoare care au câștigat peste 100 de meciuri la Grand Slam-uri au venit la Wimbledon: Serena Williams (365), Petra Kvitová (119), Angelique Kerber (118) și Simona Halep (107). Williams este singura jucătoare cu peste 100 de victorii pe iarbă.

Prima rundă a devenit eliminatorie pentru două jucătoare din top-10 în lume. Favorita nr. 7 și finalista de la Australian Open 2022, Danielle Collins, a fost învinsă de Marie Bouzková, în timp ce favorita nr. 9 Garbiñe Muguruza a fost învinsă de Greet Minnen. Meciul dintre Serena Williams și Harmony Tan a fost urmărit îndeaproape în prima rundă. Americanca de 40 de ani Serena Williams a primit un wild card. Ea a revenit în circuit cu o săptămână înainte de turneul major de la Wimbledon, după un an de absență, la turneul pregătitor de la Eastbourne, unde a intrat la dublu. La începutul ediției trecute de la Wimbledon, ea s-a rănit la mușchiul ischiogambier drept și apoi nu a jucat timp de un an. La All England Club, ea a căutat să egaleze recordul tuturor timpurilor deținut de Margaret Court de 24 de trofee de Grand Slam la simplu. În runda de deschidere însă, a fost învinsă de a jucătoarea franceză clasată pe locul 115, Harmony Tan. Meciul, care a durat 3 ore și 11 minute, s-a decis printr-un tiebreak în setul final, câștigat cu 10-7 de Tan.

Dintre româncele de pe tabloul principal: Mihaela Buzărnescu, Ana Bogdan, Irina Bara, Elena-Gabriela Ruse, Irina Begu, Sorana Cârstea și Simona Halep, doar Ruse a fost eliminată în prima rundă, însă a avut de înfruntat pe americanca Coco Gauff, locul 12 mondial și favorită 11. În meciul care a durat două ore și 30 de minute, Ruse s-a impus în primul set cu 6-2, dar a pierdut următoarele două seturi,

În runda a doua au fost eliminate alte trei jucătoare din top-10. Favorita nr.2 Anett Kontaveit a fost învinsă de germana Jule Niemeier în două seturi; favorita nr.6 Karolína Plíšková a fost învinsă de britanica Katie Boulter în trei seturi, și favorita nr.10 Emma Răducanu, campioana de la US Open 2021, de proaspăta campioană de la Bad Homburg Open, italianca Caroline Garcia. Alte patru românce au fost eliminate în runda a doua: Mihaela Buzărnescu, Irina Bara, Ana Bogdan și Sorana Cârstea.

Cea mai mare surpriză a rundei a treia, și a turneului în general, a fost eliminarea numărului unu mondial poloneza Iga Świątek, care a fost învinsă de Alizé Cornet în două seturi. Aceasta a încheiat cel mai lung șir de victorii neîntrerupte din secolul XXI, deținut de Świątek cu o serie de 37 de meciuri, începând cu Qatar Open 2022 în februarie. Deținătoarea recordului, Martina Navrátilová, a rămas neînvinsă cu o serie de 74 de meciuri consecutive în sezonul 1984, până când a pierdut cu Sukova în semifinalele de la Australian Open.

A doua săptămână
În optimi, Halep a învins-o în două seturi pe favorita nr.4 Paula Badosa, calificându-se în sferturile de finală pentru a cincea oară la Wimbledon. Trei jucătoare au avansat în primele lor sferturi de Grand Slam: germancele Tatjana Maria și Jule Niemeier și cehoaica Marie Bouzková. Tatjana Maria a devenit a șaptea jucătoare care a ajuns în semifinalele unui Grand Slam având cel puțin 34 de ani, după King, Wade, Evert, Navratilova și surorile Williams. Maria, clasată pe locul 103, a salvat două puncte de meci împotriva letonei Jelena Ostapenko, favorita nr.12, câștigând în trei seturi. Jule Niemeier a învins-o pe Heather Watson, punând capăt șanselor Marii Britanii de a câștiga meciul de simplu de la Wimbledon. Ultima dată când o britanică a câștigat turneul de la Wimbledon a fost în 1977, când Virginia Wade a devenit campioană. Tunisianca Ons Jabeur s-a calificat în sferturile de la Wimbledon pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins-o pe Elise Mertens în două seturi. Celelalte două jucătoare care au avansat în sferturile de finală sunt Ajla Tomljanović și Elena Rîbakina, ambele aflate la al doilea lor sfert de finală de Grand Slam.

În semifinale, numărul 2 mondial, Ons Jabeur, a jucat împotriva numărului 103 mondial, Tatjana Maria, învingând-o în trei seturi. Odată cu această victorie, Jabeur devine prima femeie arabă și nord-africană care ajunge în finala unui turneu de Grand Slam. Maria a devenit cea mai în vârstă semifinalistă de Grand Slam pentru prima dată în Era Open și prima mamă a doi copii care a ajuns în această etapă în aproape jumătate de secol.

Avansând în semifinale odată cu victoria ei împotriva lui Anisimova, Simona Halep este prima jucătoare care a câștigat 12 meciuri consecutive la Wimbledon, de când Serena a câștigat 20 de meciuri, din 2015 până în 2018. Halep, în vârstă de 30 de ani, a fost învinsă de Elena Rîbakina, în vârstă de 23 de ani, în două seturi, într-un meci care a durat 1 oră și 15 minute. Numărul 23 mondial, Rîbakina a devenit cea mai tânără finalistă la Wimbledon de la Garbiñe Muguruza în 2015.

Finala

Finala, prima de la Wimbledon din Open Era în care s-au întâlnit două debutante în această etapă a Grand Slam-ului, a fost câștigată de jucătoarea de pe locul 23 mondial, Elena Rîbakina din Kazahstan. Într-un meci care a durat 1 oră și 48 de minute, ea a învins numărul 2 mondial, tunisianca Ons Jabeur în trei seturi, 3–6, 6–2 și 6–2. La început, tunisianca a dominat, câștigând primul set cu 6–3. În jocul de deschidere al setului al doilea, kazaha, după ce și-a luat serviciul, a început cu un break. Începănd să joace agresiv, ea a câștigat setul cu 6–2, trimițâd meciul în setul decisiv. În setul al treiela, s-a repetat situația din setul doi, când Jabeur și-a pierdut rapid serviciul. Ea a avut ocazia să revină în meci când scorul era 2-3 și 40:0, dar nu a folosit nici unul dintre cele trei puncte de break oferite. Rîbakina însă, a reușit 7 lovituri câștigătoare în setul trei. Cu un dublu break ca avantaj, Rîbakina a servit pentru meci.

Ea a învins o jucătoare din top-10 pentru prima dată de la victoria ei în sferturile de finală în fața lui Muguruza de la Jocurile Olimpice de vară din 2020. De asemenea, a învins pentru prima dată o jucătoare din top-3, și a egalat meciul confruntărilor directe cu Jabeur la 2–2.

În doar a doua apariție la simplu la All England Club, Rîbakina a câștigat primul ei trofeu de Grand Slam și al treilea titlu WTA din carieră. În prezența președintelui Asociației de tenis din Kazahstan, Bulat Utemuratov, a devenit prima jucătoare de tenis kazahă care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu; la 23 de ani, cea mai tânără finalistă la Wimbledon de la Muguruza, care avea 21 de ani în 2015, și cea mai tânără campioană de la Kvita, care avea 21 de ani în 2011.

Învinsă, Jabeur a devenit prima tunisiană, arabă și africană în finala de simplu de Grand Slam din Open Era. Ea a suferit doar a treia înfrângere în ultimele 25 de meciuri, punând astfel capăt rundei de 11 meciuri neînvinsă pe iarbă. În sezonul 2021 și sezonul 2022 jucat până în prezent, ea a câștigat cel mai mare număr de meciuri, 84, urmată de Świątek cu 81 de victorii. La Wimbledon, ea a depășit recordul arab și nord-african de la deschiderea turneului în 1968, egipteanul Ismail El Shafei fiind singurul jucător care a ajuns în sferturile de finală în 1974. Singurul finalist african în epoca Wimbledon Open a fost sud-africanul Kevin Anderson în 2018, de-a lungul întregii istorii singura astfel de finalistă africană a fost sud-africana Sandra Reynoldsová în 1960. La 27 de ani, Jabeur a reprezentat și cea mai în vârstă debutantă în finală de la Tauziatová în 1998.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Alte informații

Wild cards

Clasament protejat

Jucătoare calificate

Note

Legături externe

Feminin
WTA Tour 2022